Balashi kan verwijzen naar:
Balashi (nederzetting), een nederzetting op Aruba
Balashi (bier), een bier uit Aruba
Adelina Balashi, een Albanese schrijfster